Mahrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Mahrer (* 1948), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Helmuth Mahrer (1934–1995), Schweizer Maler
 Daniel Mahrer (* 1962),  Schweizer Skirennfahrer
 Harald Mahrer (* 1973), österreichischer Politiker, Unternehmer und Buchautor
 Isabell Mahrer (1917–2013), Schweizer Juristin, Schauspielerin und Frauenrechtlerin
 Karl Mahrer (* 1955), Landespolizeivizepräsident von Wien
 Louis Mahrer (1917–1977), österreichischer Schriftsteller
 Paul Mahrer (1900–1985), tschechoslowakischer Fußballnationalspieler
 Thorsten Mahrer (* 1990),  österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mährer